Космін Моці (,  3 грудня 1984, Решица) — румунський футболіст.
 Кимп-Моці, Кимп-Моць, Кимп-Моці (рум. Câmp-Moți) — село у повіті Біхор в Румунії.